dedykacja – pamiątkowy wpis przeznaczony dla konkretnej osoby,
 dedykacja – uroczyste nadanie wezwania świątyni katolickiej,
 Dedykacja – album z muzyką Stanisława Syrewicza do wierszy znanych poetów polskich z udziałem: Magdy Umer, Daniela Olbrychskiego, Piotra Fronczewskiego, Marka Kondrata i Krzysztofa Wakulińskiego (1977),
 Dedykacja – album Sylwii Wiśniewskiej (2004)
 Dedykacja – film z 2007 roku w reż. Justina Theroux